Шляховской сельский совет () — входит в состав Коломакского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шляховое.

История 
 1921 — дата образования.
 1976 - Шляховской сельсовет в Валковском районе.
 Июль 2020 - Коломакский район ликвидирован.

Населённые пункты совета 
 село Шляховое 
 село Андрусовка 
 село Бондаревка 
 село Бровковое 
 село Дмитровка
 село Дорофеевка (в 1966 году) 
 село Кисовка (Кисевка)
 село Крашаницино (в 1976 году) 
 село Латышовка 
 село Логвиновка 
 село Николаевка 
 село Сургаевка

Примечания 

Местные советы (Коломакский район)